Перша Ліга Туреччини 1980—1981  — 23-й сезон чемпіонату Туреччини з футболу. Титул втретє поспіль здобув Трабзонспор.

Учасники

Турнірна таблиця 

Позначення:

Результати

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Суперліга Туреччини на soccerway 
 Суперліга Туреччини на rsssf 

1980–1981
Туреччина
Туреччина
1980 у турецькому спорті
1981 у турецькому спорті